krańcówka – w gwarze łódzkiej, pętla lub przystanek końcowy linii komunikacji tramwajowej lub autobusowej
 krańcówka – typ łącznika elektrycznego.

Przypisy